Molekulska formula -{C14H10O5}- se može odnositi na:

 Salsalat
 Alternariol